LSB (banda), sigla de Let the Stick Burn é uma banda de rock de Maringá, Paraná. Composta por Iago Selem (guitarra e voz), Hugo Bernardo (guitarra) e os irmãos, Rafael Alencar (bateria) e Lucas Alencar (baixo). A banda, fundada em 2016 por Iago e Rafael, encontrou Lucas para completar o até então power trio. Suas músicas são do estilo Hard Rock/Heavy Metal mais voltado ao Stoner. Em 2018 lançaram seu primeiro álbum: "Wicked, Raw and Unprepared" com 10 faixas gravadas de forma independente, no mesmo ano o guitarrista Hugo Bernardo se junta ao trio. A banda já participou de vários festivais na cidade e está presente na cena do rock autoral maringaense, conhecida por suas letras políticas e assuntos de cunho ambientalista, a LSB apresenta harmonias pesadas e timbres rasgados.

 Linux Standard Base
 Liga Sorocabana de Basquete
 Liga Sul-Americana de Basquete

Desambiguações de siglas